Stößel steht für:
 Stößel, ein Werkzeug
 Stößel (Technik), Teil eines Verbrennungsmotors

Stößel ist der Familienname folgender Personen:
 Anatolij Michailowitsch Stößel (1848–1915), russischer General
 Johann Christoph Stößel, Autor des Bergmännischen Wörterbuchs (1778)
 Stefan Stößel (* 1970), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch
 Stössel